Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1979 werd op 11 en 12 februari 1979 in Bislett Stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Amerikaan Eric Heiden, die in het Ullevi in Göteborg wereldkampioen van 1978 was geworden.

Heiden werd voor het derde opeenvolgende keer wereldkampioen door alle afstanden te winnen. Hij evenaarde met zijn drie opeenvolgende titels de prestatie van Noren Oscar Mathisen en Hjalmar Andersen en de Nederlander Ard Schenk. De vier Nederlandse deelnemers vielen allen buiten de top 10; Yep Kramer eindigde met de elfde plek als beste Nederlandse.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1979
Schaatsen in Noorwegen
 1979
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1979